Black Panther: The Album — Music from and Inspired By (досл. ) — альбом-саундтрек к одноимённому фильму 2018 года, выпущенный в том же году. Диск состоит из песен американского рэпера Кендрика Ламара и его коллег, написанных под влиянием фильма, но в большинстве своём не звучащих в нём (кроме трёх). На лейбле Interscope Records диск вышел 9 февраля 2018 года и курировался в основном Кендриком Ламаром (он основной автор, продюсер и исполнитель) и его партнёрами и коллегами по компании Top Dawg Entertainment, включая таких как The Weeknd, SZA, Халид, Фьючер и Джеймс Блейк.

Трек-лист 
По данным с буклета:

Реакция 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: The Guardian, The A.V. Club, Allmusic, NME, Pitchfork, Rolling Stone.

В феврале 2018 года альбом Black Panther: The Album дебютировал на позиции № 1 основного американского хит-парада Billboard 200 с тиражом  эквивалентных альбомных единиц (включая  традиционных альбомных продаж,  стриминговых эквивалентных альбомных единиц и  трековых эквивалентных альбомных единиц), став 4-м для Ламара чарттоппером в США после To Pimp a Butterfly (2015), DAMN. (2017) и сборника Untitled Unmastered (2016). Этот диск состоит из 14 треков, включая 3 трека непосредственно навеянных аурой фильма «Чёрная пантера» и звучащих в нём. По словам представителей фирм Top Dawg и Walt Disney Studios (материнская компания Marvel Entertainment), впервые в истории кинокомпании The Marvel Cinematic Universe она интегрировала несколько оригинальных записей специально для фильма. (The Marvel Cinematic Universe включает в себя 18 фильмов, которые были выпущены до сих пор, простираясь назад к «Iron Man» в 2008 году). Альбом Black Panther: The Album это не первый саундтрек из группы подобных, состоящий в основном из музыки, вдохновленной соответствующим фильмом, с несколькими треками, которые есть в его сопутствующем фильме. Он следует за подобными альбомами, такими как «The Hunger Games: Songs From District 12 and Beyond» (2012) и «Men in Black: The Album» (1997).

Оставаясь на первом месте во вторую неделю релиза альбом собрал ещё  эквивалентных альбомных единиц (включая  традиционных альбомных продаж).

Награды и номинации 

Примечания
  — продюсер
  — дополнительный продюсер
  — сопродюсер

Чарты

Сертификации Black Panther: The Album

Примечания

Ссылки 

Сборники 2018 года
Саундтреки 2018 года
Саундтреки фильмов
Саундтреки кинематографической вселенной Marvel
Альбомы, спродюсированные Cardo
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы, спродюсированные Illmind
Альбомы, спродюсированные Mike Will Made It
Альбомы Кендрика Ламара
Премия «Грэмми» за лучший саундтрек для визуальных медиа
Альбомы Aftermath Entertainment
Альбомы Interscope Records
Концептуальные альбомы
Хип-хоп-саундтреки
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом
Чёрная пантера (серия фильмов)